Unter dem Begriff Raken versteht man

 Racken, eine Familie in der Ordnung der Rackenvögel (Coraciiformes)

Raken ist auch ein Ortsname:

 Raken (Haren), ein Ortsteil der Stadt Haren (Ems), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Raken (Dorf), bis 1938: Adlig Rakowen (Dorf), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rakowo Piskie, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Raken (Domäne), bis 1938 Adlig Rakowen (Domäne), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rakowo (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen